Single Static Assignment – metoda optymalizacji oprogramowania
 Sportowa Spółka Akcyjna – forma organizacji profesjonalnych klubów sportowych
 Space Situational Awareness – zbiór informacji o zagrożeniach z i w przestrzeni kosmicznej
 Sędzia Sądu Apelacyjnego